La bataille de Fleurus désigne plusieurs évènements survenus à Fleurus en Wallonie (Belgique) :

Histoire militaire 
 la bataille de Fleurus du  de la guerre de Trente Ans ;
 la bataille de Fleurus du  de la guerre de la Ligue d'Augsbourg ;
 la bataille de Fleurus du  pendant les guerres de la Révolution française ;  
 la bataille de Fleurus du , plus connue sous le nom de bataille de Ligny, de la guerre napoléonienne contre la Septième Coalition.

Arts 
 la Bataille de Fleurus est un tableau de Jean-Baptiste Mauzaisse, peint en 1837, qui représente une scène de la bataille de Fleurus de 1794.